Johnston är ett efternamn och kan syfta på:

Personer med namnet

 Abigail Johnston (född 1989), amerikansk simhoppare
 Alan Johnston (född 1962), en brittisk journalist
 Albert Sidney Johnston (1803–1862), en amerikansk militär
 Alexander Johnston, flera personer
 Alexander Johnston (konstnär) (1815–1891), skotsk målare
 Alexander Keith Johnston (1804–1871), skotsk kartograf och forskningsresande
 Alexander Keith Johnston (1844–1879), skotsk kartograf och forskningsresande
 Atina Johnston (född 1971), kanadensisk curlingspelare
 Arthur Johnston (1898–1954), kompositör
 Atina Johnston (född 1971), kanadensisk curlingspelare
 Bill Johnston (1894–1946), amerikansk tennisspelare
 Bob Johnston (1932–2015), amerikansk musikproducent
 Brian Johnston (1932–2013), brittisk litteraturforskare
 Bruce Johnston (född 1942), amerikansk musiker
 Cathy Johnston-Forbes (född 1963), amerikansk golfspelare
 Daniel Johnston (1961–2019), amerikansk sångare och låtskrivare
 David Johnston (född 1941), kanadensisk jurist och universitetsprofessor
 David A. Johnston (1949–1980), amerikansk geolog
 David Cay Johnston (född 1948), amerikansk skattejournalist och författare
 Donald Johnston (1899–1984), amerikansk roddare
 Frances Benjamin Johnston (1864–1952), amerikansk fotograf
 Greg Johnston (född 1959), nyzeeländsk roddare
 Harry Johnston (1858–1927), brittisk upptäcktsresande, kolonialadministratör och botanist
 Henry S. Johnston (1867–1965), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Oklahoma, avsatt
 Ivan Murray Johnston (1898–1960), amerikansk botanist
 J. Bennett Johnston (född 1932), amerikansk politiker, demokrat, senator för Louisiana
 James Finlay Weir Johnston (1796–1855), skotsk kemist och mineralog
 Joe Johnston (1950), amerikansk regissör, manusförfattare och specialeffektsmakare
 John W. Johnston (1818–1889), amerikansk politiker, demokrat, senator för Virginia
 Joseph E. Johnston (1807–1891), amerikansk general i sydstatsarmén
 Joseph F. Johnston (1843–1913), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Alabama
 Josiah S. Johnston (1784–1833), amerikansk politiker, kongressrepresentant och senator för Louisiana
 Julie Johnston (född 1992), amerikansk fotbollsspelare
 Kristen Johnston (född 1967), amerikansk skådespelare
 Lawrence Albert Johnston (1855–1918), svenskamerikansk luthersk präst
 Lynn Johnston (född 1947), kanadensisk serieskapare
 Marshall Johnston (född 1941), kanadensisk ishockeyspelare
 Mary Johnston (1870–1936), amerikansk romanförfattare och kvinnorättsförespråkare
 Moira Johnston (född 1983), amerikansk dansare, feminist och aktivist
 Olin D. Johnston (1896–1965), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för South Carolina
 Ollie Johnston (1912–2008), amerikansk animatör hos Walt Disney
 Rebecca Johnston (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
 Rienzi Melville Johnston (1849–1926), amerikansk politiker, demokrat, senator för Texas
 Ross Johnston (född 1994), kanadensisk ishockeyforward
 Ryan Johnston (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare
 Samuel Johnston (1733–1816), amerikansk politiker, guvernör och senator för North Carolina
 Sophia Johnston (1730–1810), skotsk snickare och smed
 Tom Johnston (född 1948), amerikansk sångare, gitarrist och låtskrivare
 William Johnston (1925–2010), irländsk jesuit, teolog, mystiker och kristen meditationsledare
 William F. Johnston (1808–1872), amerikansk politiker, guvernör för Pennsylvania